Леонид Петрович Киселёв (1859—1930) — русский военачальник, генерал-майор.

Биография 
Родился 4 февраля 1859 года в православной семье.

Образование получил в 1-й Московской военной гимназии.

В военную службу вступил 3 июня 1882 года. Окончил Тверское кавалерийское юнкерское училище, откуда был выпущен корнетом (ст. 08.10.1883) в 39-й драгунчкий Нарвский полк. Поручик (ст. 08.10.1887). Штабс-ротмистр (ст. 26.02.1890). Ротмистр (ст. 25.03.1892). Командовал эскадроном.

Подполковник (ст. 26.02.1900). Полковник (пр. 1905; ст. 26.02.1905; за отличие). Командир 18-го гусарского Нежинского полка с 28 марта 1906 года по 19 февраля 1912 года.

Генерал-майор (пр. 1912; ст. 19.02.1912; за отличие). Начальник Уссурийской конной бригады в период с 19.02.1912 по 05.02.1915.

Участник Первой мировой войны. За отличия награждён Георгиевским оружием. Командующий 8-й кавалерийской дивизией (05.02.1915-02.01.1916). Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. Состоял в резерве чинов при штабе Минского военного округа со 2 января 1916 года. На 10 июля 1916 года находился в том же чине и должности.

После Октябрьской революции служил в РККА. В 1922—1924 годах — преподаватель кавалерийской школы в Москве.

Умер в 1930 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище, участок № 6.

Был женат, имел двоих детей.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (21 июня 1915 — за то, что в период боев с 1-го по 7-е февр. 1915 г., сознавая всю важность удержания участка позиции Недзборж-Упержин, находясь под сильным и действительным огнём и при сильном натиске противника, мужественно выдерживал бой с превосходным в силах противником, отбил все яростные атаки и этим оберегал фланг расположения всего корпуса) и Георгиевским оружием (21 мая 1915 — за то, что в период с 20-е ноябр. по 3-е дек. 1914 г. на фронте Цеханов-Прасныш, во главе кав. бригады, в боях до 29 ноябр. упорным сопротивлением предотвратил обход левого фланга корпуса, а при отходе противника с 29-го ноября настойчивым и энергичным преследованием, неоднократно конными и пешими атаками, принуждал его арьергарды к скорейшему отходу; перейдя же границу, взял с боя дер. Вирсбау, чем обеспечил занятие передовыми частями корпуса намеченных впереди Млавы позиций. В течение всей операции энергичными действиями оказал самое действительное содействие успешному её завершению).
 Также награждён орденами Св. Станислава 2-й степени (1902); Св. Анны 2-й степени (1907); Св. Владимира 4-й степени (1910).

См. также 
 Список генералов Русской императорской армии на службе в РККА

Примечания

Ссылки 
 Киселёв Леонид Петрович
 А. М. Романов Георгиевские награды сотника Г. М. Семенова

Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Генерал-майоры (Российская империя)
Царские офицеры на службе в РККА
Похороненные на Ваганьковском кладбище